Soutěž kombinace mužů byla součástí programu alpského lyžování na zimních olympijských hrách v roce 1936. Byl to debut alpského lyžování na zimních olympijských hrách a byl to jediný závod pro muže. Soutěž se skládala ze sjezdu a dvou kol slalomu.

Soutěžilo sedmdesát alpských lyžařů z 21 zemí. Chyběly zejména Rakousko a Švýcarsko.

Sjezd se konal v pátek 7. února. Start byl na vrcholu Kreuzjoch v nadmořské výšce 1719 metrů a cíl u dolní stanice lanovky Kreuzeckbahn ve výšce 760 m. Délka trati byla 3 800 m s převýšením 959 m. Závod začal ve 12 hodin. Podmínky byly dobré s teplotami na začátku od -5 do −4 °C. Birger Ruud z Norska měl nejlepší čas 4:47,4 a pro průměrnou rychlost 47,6 km/h. Jeden závodník byl diskvalifikován, pět závodníků nedokončilo a čtyři závodníci nenastoupili na start. James Riddell z Velké Británie byl zraněn poté, co narazil do stromu.

Slalom se konal v neděli 9. února na slalomovém svahu v Gudibergu. Podmínky byly dobré s teplotami od -7 do −5 °C. Trať měřila 600 m s převýšením 200 m a nacházelo se na ní 33 branek. Spíše než diskvalifikace byly k cíli přidány penalizace za neprojeté brány. Závod byl zahájen v 11 hodin a závodníci odstartovali v cílovém pořadí sjezdového závodu. Vítěz sjezdu Birger Ruud byl prvním závodníkem na slalomové trati, ale ve slalomové části skončil šestý a celkově čtvrtý. Do druhého kola slalomu pokračovalo pouze 33 závodníků, dle rozhodnutí poroty.

Výsledky 
Výsledné pořadí bylo určeno na základě bodového průměru ze sjezdu a slalomu.

Poznámky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 1936